Raili est un prénom féminin estonien et finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1909-2006), sprinteuse finlandaise
 (née en 1936), gymnaste finlandaise
 (1920-1995), philosophe et professeure finlandaise
Raili Pietilä (née en 1926), architecte finlandaise
 (né en 1933), nageuse olympique finlandaise
, compétitrice finlandaise en ski d'orientation

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais